Апе́ллий или  Апелле́с (; ) — греческое имя.

Известные носители 

 Апеллес (370 — 306 гг. до н. э.) — древнегреческий живописец, друг Александра Великого.
 Апеллес  — апостол из числа семидесяти, епископ Ираклийский (Фракийский). 
 Апеллес  — основатель гностической секты II века н. э., последователь учения Маркиона.